Crucifige (Kreuzigt sie!) – film del 1919 diretto da Georg Jacoby
Crucifige – documentario del 1998 diretto da Fabrizio Lazzaretti e Alberto Vendemmiati (1998)